Миарсо́ () — село в Ботлихском районе Дагестана. Образует сельское поселение село Миарсо.

География 
Расположено на левом берегу реки Ансалта, в 2,5 км к юго-западу от села Ботлих.

Население 

Моноэтническое аварское село (субэтническая группа аварцев — ботлихцы).

 Национальный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года:

Инфраструктура 
Газифицировано в мае 2019 года.

Примечания 

Населённые пункты Ботлихского района
Муниципальные образования Ботлихского района
Сельские поселения Дагестана